Пуерто Пењаско има више значења:

 Пуерто Пењаско (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Пуерто Пењаско (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуерто Пењаско (Пуерто Пењаско, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику